Богу́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Богунська вулиця — вулиця в місті Бердичів.
Богунська вулиця — вулиця в місті Житомир.
Богунська вулиця — вулиця в смт Івано-Франкове.
 Богунська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Богунська вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
 Богунська вулиця — вулиця в місті Нікополь.
 Богунська вулиця — вулиця в місті Прилуки.

 Богунська вулиця — колишня назва вулиці Анатолія Луценка в місті Бровари.
Богунська вулиця — колишня назва вулиці Гриневичів в місті Івано-Франківськ.

Вулиці